

Codici 
 1B – codice vettore IATA di Abacus International

Sport 
 1B – nelle statistiche del baseball e del softball, battuta valida da una base o singolo (one-base hit)
 1B – nei ruoli del baseball, prima base